Ма́рсово по́ле — название различных географических объектов в нескольких городах мира:

 Марсово поле —  парк в центре Афин и образованный вокруг него район города.
 Марсово поле — парк на месте старых фортификационных сооружений в Монреале.
 Марсово поле  — станция метро рядом с парком в Монреале.
 Марсово поле — остатки сооружений на Территории съездов НСДАП в Нюрнберге.
 Марсово поле — парк около Эйфелевой башни в Париже.
 Марсово поле — историческая часть города в Риме.
 Марсово поле — парк в центре Санкт-Петербурга.
 Марсово поле — советский мемориал-захоронение во Львове.